Juvenal Arduini (Conquista, ? – Uberaba, ) foi um sacerdote, com o título de Monsenhor, filósofo e antropólogo brasileiro.

Como membro da International Society for Metaphysics e do World Phenomenology Institute, e da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, escreveu vários livros dos quais destacam-se "Horizonte de Esperança", "Destinação Antropológica", "O Marxismo" e "Antropologia: Ousar para Reinventar o Ser Humano".

Ligações externas
 Entrevista com o Monsenhor Juvenal Arduini

Padres católicos do Brasil
Naturais de Conquista